Montori (en francès i oficialment Montory) és un municipi d'Iparralde al territori de Zuberoa, que pertany administrativament al departament dels Pirineus Atlàntics (regió de la Nova Aquitània). Limita amb les comunes de Barkoxe al nord, Atharratze-Sorholüze al nord-oest, Lanne-en-Barétous a l'est, Liginaga-Astüe a l'oest i Hauze al sud-oest.

Demografia

Referències 

Municipis de Zuberoa